Berlese (en français : Berlèse) est un nom de famille italien et une forme de veste en laine.

Patronyme

Antonio Berlese (1863-1927), entomologiste italien
Augusto Napoleone Berlese (1864-1903), professeur de phytopathologie italien, frère d'Antonio
Laurent Bernard Berlèse (en italien : Abate Lorenzo Bernardo Berlese) (1784-1863), abbé italien, botaniste horticulteur, spécialiste des camélias
Berlèse,  Veste en laine et l'origine de l'expression "Porter une berlèse" qui signifie "Ne pas prendre des risques".

Homonymie de patronyme